La Copa de Campeones de Europa 1976-77 fue la 22° edición del torneo, que se desarrolló entre agosto de 1976 y mayo de 1977.

El ganador de esta edición fue el Liverpool Inglés, que derrotó en la final al aleman M'gladbach. La final fue disputada en el Estadio Olímpico de Roma.

Rondas siguientes

Final

Máximos goleadores
Tabla de máximos goleadores de la Copa de Europa 1976–77:

Enlaces 

Temporadas de la Liga de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA